Evo hace referencia a varios artículos:

Automoción
 Evo (revista), revista británica sobre automóviles.
 Abarth Grande Punto o Abarth Punto Evo, modelo de automóvil.
 Evo, nombre coloquial por el que se conoce al Mitsubishi Lancer Evolution.

Además
 Evolution Championship Series, E.V.O., torneo mundial anual de videojuegos de lucha.
 EVO smart; consola.
 EVO Banco, un banco español.